Кломнице:

 Кломнице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ченстоховский повят, Силезское воеводство.
 Кломнице — промежуточная товарно-пассажирская железнодорожная станция в селе Кломнице в гмине Кломнице.